Perfex ist Teil folgender Firmierungen:

 Perfex Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Perfex Manufacturing, ehemaliger britischer Automobilhersteller